Nardo de monte puede referrirse a:

 El nombre común de la planta Valeriana montana.
 El nombre común de la planta Valeriana tuberosa.